Madison Avenue – strada di New York
Inferno a Madison Avenue (Madison Avenue) – film del 1961 diretto da H. Bruce Humberstone
Madison Avenue – gruppo musicale australiano